Jméno a příjmení Jan Palacký se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Jan Palacký (geograf) (1830–1908) – český geograf, pedagog a mecenáš, též botanik (zkratka IPNI „Palacký“)
 Jan Palacký (kněz) (1937–2018) – český římskokatolický kněz, jezuita, lékař a misionář